Wilhelm Beier ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Beier (Journalist) (1905–1988), deutscher Widerstandskämpfer, Journalist und Verleger
 Wilhelm Beier (Unternehmer) (* 1956), deutscher Pharmaunternehmer

Siehe auch:
 Wilhelm Beyer
 Wilhelm Baier
 Wilhelm Bayer (1900–1972), deutscher Pädiater